La saison 2010-2011 du Championnat de Croatie de football est la  de la première division croate. 

Cette saison, 16 clubs participent au championnat. Ils sont regroupés en une poule unique où chaque équipe rencontre tous ses adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les trois derniers du classement sont relégués et remplacés par les trois meilleurs clubs de 2. HNL, la deuxième division croate.

C'est le Dinamo Zagreb, tenant du titre depuis 5 saisons, qui remporte à nouveau la compétition cette année, après avoir terminé en tête du classement final, avec dix-sept points d'avance sur l'Hajduk Split et dix-neuf sur le RNK Split, club promu de D2. C'est le  de champion de Croatie de l'histoire du club. Le Dinamo réussit même le doublé en s'imposant en finale de la Coupe de Croatie face au Varteks Varazdin.

Les 16 clubs participants 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Zagreb:Dinamo ZagrebHrvatski DragovoljacLokomotiva ZagrebNK Zagreb</div>

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Classement 

|
|valign=top align=left width=50%|

|}
 Théoriquement relégué, le NK Lokomotiva Zagreb évite la descente car seuls deux clubs de deuxième division ont obtenu la licence de la part de la fédération croate pour pouvoir jouer en première division.

Matchs 

|}

Événements de la saison

Avant-saison

Saison

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Croatie de football

Liens externes 
  RSSSF

Championnat de Croatie de football
Croatie
Sport en Croatie en 2010
2011 en Croatie